2 miejscowości w Polsce: 
 Ojrzanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd 
 Ojrzanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola

Zobacz też: Ojrzanowo, Ojrzanów-Towarzystwo